Hyde Parker henviser til:

 Hyde Parker (1714–1782) – britisk viceadmiral
 Hyde Parker (1739–1807) – britisk viceadmiral
 Hyde Parker (1786–1854) – britisk viceadmiral